Локвица може бити:

 Локвица, мала локва

или

 Локвица (Призрен), насељено мјесто у општини Призрен, Република Србија
 Локвица (Македонски Брод), насељено мјесто у општини Македонски Брод, Северна Македонија
 Локвица (Мирен - Костањевица), насељено мјесто у општини Мирен - Костањевица, Република Словенија
 Локвица (Брод Моравице), насељено мјесто у општини Брод Моравице, Република Хрватска

Види још 
 Локва
 Локве